Miasta w USA:
 Underhill – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
 Underhill – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Gminy w USA:
 Underhill (ang. Underhill Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
 Underhill (ang. Underhill Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Underhill – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Underhill – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Underhill – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)